Le terme « moinette » peut faire référence à :
 la , boisson belge ;
 la moinette, femelle du moineau.

Voir aussi 

 
 
 Moinelette